Ту́укка Раск (; ) — финский хоккеист, вратарь. Выступал за сборную Финляндии. Обладатель Кубка Стэнли 2011, финалист Кубка Стэнли 2013 и 2019, обладатель Везина Трофи 2014. На драфте НХЛ 2005 года был выбран в первом раунде клубом «Торонто Мейпл Лифс».

Один из четырёх финских вратарей, одержавших более 300 побед в регулярных сезонах НХЛ.

Старший брат хоккеиста Йоонаса Раска.

Игровая карьера 
Начинал играть в клубе «Ильвес» из Тампере. Играя за молодёжную команду, Туукка показывал стабильно высокие результаты. Также он играл за юношескую и молодёжную сборные Финляндии. В 2005 году Раск был выбран на драфте НХЛ клубом «Торонто Мейпл Лифс», но позже его обменяли в «Бостон Брюинз» на вратаря Эндрю Рэйкрофта. После двух успешных сезонов в основной команде «Ильвес» в СМ-Лиге Раск уехал в Северную Америку в клуб АХЛ «Провиденс Брюинз». За «Провиденс» Раск провёл два сезона. В первом же сезоне он дебютировал за «Бостон» в матче против задрафтовавшей его команды — «Торонто». «Бостон» выиграл 4-2, а Раск отразил 30 бросков из 32 и был признан первой звездой матча.

6 ноября 2009 года Туукка Раск подписал новый двухлетний контракт с «Бостоном».

Закрепиться в основном составе Раск смог только в сезоне 2009—10, когда команду покинули сменщики Тима Томаса Алекс Олд и Мэнни Фернандес. В своем первом полноценном сезоне за «Бостон» Раск принял участие в 45 матчах регулярного чемпионата и в 13 матчах плей-офф. Руководство «Брюинз» хотело даже обменять Томаса, но в следующем сезоне Томас стал опять основным вратарем команды, а Раск сыграл всего в 29 матчах. В том сезоне «Бостон» выиграл свой дивизион, а в плей-офф дошёл до финала, где в семи матчах обыграл «Ванкувер Кэнакс» и выиграл Кубок Стэнли. Туукка Раск в матчах плей-офф не играл.
После окончания сезона 2011—12 Тим Томас заявил, что пропустит следующий сезон. Таким образом, Раск остался единственным вратарем «Бостона».
28 июня Туукка продлил контракт с клубом ещё на один год.

Во время локаута 2012/2013 Раск подписал контракт с клубом чешской Экстралиги «Шкода Пльзень». За чешскую команду он провёл 17 матчей.

После завершения локаута Раск отыграл сезон в роли основного вратаря команды. В плей-офф «Бостон» дошёл до финала Кубка Стэнли, где в шести матчах уступил «Чикаго Блэкхокс».

В конце июля 2021 года перенёс операцию на бедре. 6 января 2022 года подписал пробный контракт с клубом АХЛ «Провиденс Брюинз», являющимся фарм-клубом «Бостон Брюинз». 11 января Раск подписал однолетний контракт с «Бостоном» на сумму 1 млн долларов, после чего пробный контракт был аннулирован. В сезоне 2021/22 сыграл за «Бостон» 4 матча, в которых одержал две победы.

9 февраля 2022 года объявил о завершении игровой карьеры из-за нового повреждения.

Статистика

Клубная

Международная

См. также 
 Список вратарей НХЛ, одержавших более 300 побед

Примечания 

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Везина Трофи
Обладатели Уильям М. Дженнингс Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ